Das Département Calvados [] ist das französische Département mit der Ordnungsnummer 14. Es liegt im Norden des Landes in der Region Normandie und ist nach den Plateau du Calvados genannten Riffs, die der Küste in diesem Gebiet vorgelagert sind, benannt.

Geographie 
Das Département grenzt im Nordosten (gegenüber am Seine-Mündungstrichter) an das Département Seine-Maritime, im Osten an das Département Eure, im Süden an das Département Orne und im Westen an das Département Manche. Im Norden von Calvados liegt der Ärmelkanal. Der Bessin ist eine Landschaft in der Gegend von Bayeux.

Geschichte 
Das Département wurde während der Französischen Revolution am 4. März 1790 aus einem Teil der bis dahin bestehenden Provinz Normandie gebildet. Es untergliederte sich in sechs Distrikte (frz.:  district), die Vorläufer der Arrondissements. Die Distrikte waren Bayeux, Caen, Falaise, Lisieux, Pont-l’Évêque und Vire. Das Département und die Distrikte untergliederten sich in 71 Kantone und hatten 1791 391.352 Einwohner. Hauptstadt war bereits damals Caen.

Die Arrondissements wurden am 17. Februar 1800 eingerichtet. Alle sechs Distrikte wurden zu Arrondissements gemacht, dabei wurden die Kantone neu zugeschnitten.

Am 10. September 1926 wurden die Arrondissements Falaise (zu Caen) und Pont-l’Évêque (zu Lisieux) aufgelöst.

1956 wurde das Département der damals neu gegründeten Region Basse-Normandie zugeordnet, die 2016 mit der Haute-Normandie vereinigt wurde.

Städte 
Die bevölkerungsreichsten Gemeinden des Départements Calvados sind:

Politik

Verwaltungsgliederung 
Das Département Calvados gliedert sich in 4 Arrondissements, 25 Kantone und 528 Gemeinden:

Siehe auch:
 Liste der Gemeinden im Département Calvados
 Liste der Kantone im Département Calvados
 Liste der Gemeindeverbände im Département Calvados

Wappen 
Blasonierung: „Durch Wellenschnitt geteilt von Blau und Rot, unten zwei blaugezungte und blaubewehrte goldene Leoparden.“

Klima 

Tage pro Jahr mit
 Regenfällen über 1 mm: 134
 Frost: 43
 Erster Frost: 19. November
 Letzter Frost: 14. April
 Schnee: 13
 Gewitter: 13
 Hagel: 4

(Stand 1991)

Sonstiges 
Das Département Calvados ist das Herkunftsgebiet des gleichnamigen, aus Cidre hergestellten Apfelbranntweins.

Siehe auch 
 Regionaler Naturpark Marais du Cotentin et du Bessin ()

Weblinks 

 Département Calvados (französisch)
 Präfektur des Départements Calvados (französisch)

Einzelnachweise 

 
Calvados
Verwaltungsgliederung (Normandie)
Gegründet 1790